Østerkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østerkær (Gjøl Sogn) – en bebyggelse i Gjøl Sogn
 Østerkær (Klim Sogn) – et areal i Klim Sogn
 Østerkær (Nørre Kongerslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Kongerslev Sogn
 Østerkær (Rindum Sogn) – en bebyggelse i Rindum Sogn
 Østerkær (Tamdrup Sogn) – en bebyggelse i Tamdrup Sogn